Saqueig de Roma o batalla de l'Àl·lia (387 aC), després de la batalla de l'Àl·lia, per part dels gals
 Saqueig de Roma (410), per part dels visigots
 Saqueig de Roma (455), per part dels vàndals
 Saqueig de Roma (472), per part de les tropes de Ricimer
 Saqueig de Roma (546), per part dels ostrogots
 Saqueig de Roma (846), per part dels sarraïns
 Saqueig de Roma (1084), per part dels normands
 Saqueig de Roma (1527), per l'exèrcit imperial de Carles I d'Espanya i V d'Alemanya